Pferdekopf (Pferdeköpfe) steht für:

 Kopf eines Pferdes
 Pferdekopf von Waldgirmes, Skulpturenrest
 Bodengucker (Selene vomer; auch Pferdekopf genannt), Fisch aus der Familie der Stachelmakrelen
 Bauteil von Gestängetiefpumpen

Pferdekopf (Pferdeköpfe, Pferdskopf) ist der Name von Bergen, Erhebungen und Pässen:
 Pferdekopf (Holm-Seppensen), Anhöhe bei Holm-Seppensen in den Lohbergen (Harburger Berge), Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Pferdekopf (Rinnen) (), Bergkuppe bei Rinnen in der Nordeifel, Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen
 Pferdekopf (Schierke) (ca. ), Bergkuppe bei Schierke im Oberharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Pferdekopf (Stolberg) (), Berg bei Stolberg im Unterharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Pferdekopf (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf diesem Berg
 Pferdekopf (Koňská hlava), Teil des Hohen Schneebergs () im Elbsandsteingebirge (Böhmische Schweiz), Tschechien
 Pferdeköpfe (Pass), Passhöhe zwischen Wippra und Grillenberg im Harz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Pferdskopf (), Berg bei Poppenhausen in der Rhön, Landkreis Fulda, Hessen
 Pferdskopf (Taunus) (), Berg bei Treisberg im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Pferdekopf-Amphore
 Pferdekopfnebel
 Pferdekopfschmerle
 Mongolische Pferdekopfgeige
 Pferdeköpfe (Giebelschmuck)
 Maler des Aachener Pferdekopfes